Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhjákyní titulu byla Slovinka Polona Hercogová, která startovala na paralelně probíhajícím turnaji okruhu ITF s dotací deset tisíc dolarů v Olomouci.

Singlový titul si připsala americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala švédskou turnajovou osmičku Johannu Larssonovou ve dvou setech 6–4 a 6–1.

Williamsová si připsala premiérový bastadský titul, šestý v probíhající sezóně a celkově padesátý třetí kariérní. Jednalo se o její vůbec první singlovou trofej z kategorie International. V nejnižší úrovni ženského okruhu WTA vyhrála předtím pouze svůj premiérový deblový titul v Oklahoma City. Larssonová neproměnila ani třetí finále dvouhry na okruhu WTA v titul, když naposledy předtím si o vítězství zahrála na Swedish Open 2011.

Nasazení hráček 
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Simona Halepová (2. kolo, skreč)
  Klára Zakopalová (semifinále)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)
  Lesja Curenková (2. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Johanna Larssonová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Swedish Open 2013